Mr. Lonely (single), geschreven door Bobby Vinton en Gene Allan
Mister Lonely (film), een film uit 2007